Альб () — река в Германии, протекает по земле Баден-Вюртемберг, речной индекс 2374. Общая длина реки составляет 51,1 км, площадь бассейна — 446,7 км². Высота истока 751 м. Высота устья 101 м.

География 

Альб вытекает из Северного Шварцвальда в округе Карлсруэ, близ Эттлингена, течёт по Верхнерейнской низменности и впадает в Рейн ниже Книлингена. По долине реки проходит железнодорожная ветка .

В Альб впадает река Федербах.

Примечания

Литература 
 Das Albtal. Natur und Kultur vom Schwarzwald bis zum Rhein, издатель: Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg (LfU). Verlag Regionalkultur, Ubstadt-Weiher 2005. ISBN 978-3-89735-279-7.
 Max Scheifele: Die Flößerei auf der Ettlinger Alb. Aus der Geschichte des Albtales. Katz, Gernsbach 1993, 148 стр., ISBN 3-925825-60-6.
 F. A. Bran: Ettlingen und der Albgau im Wandel der Geschichte. Rundgang durch die Stadt, den Bezirk und das Albgau-Museum. издательство G. Braun, Karlsruhe 1951.
 S. Kirchenbauer и R. Warda: Die Alb: Ein Fluß im Wechselspiel zwischen Mensch und Natur. Badenia Verlag, Karlsruhe 2001, ISBN 978-3-89735-357-2.
 

Притоки Рейна
Реки Баден-Вюртемберга